Томылово — село в Кузоватовском районе Ульяновской области России.

Относится к Безводовскому сельскому поселению.

Название 
«Томылово» происходит от древнего мордовского «Тумо ало лов» или «Тумолов», что означает «снег под дубом».

История 
Село Томылово основано приблизительно в начале 60-х годов XVI века. 

При создании Симбирского наместничества в 1780 году село Томылово, при реке Томылове, крещеной мордвы, вошло в состав Сызранского уезда.

В 1796 году село вошло в состав Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.

В 1859 году село Томылово в 3-м стане Сенгилеевского уезда Симбирской губернии, имеется церковь.

Первый храм в селе был построен в начале XVIII века. Затем, в 1862 году, прихожанами был построен новый  деревянный храм, в 1886 году перестроен заново и обнесён деревянной оградой. Престолов в нём два: главный — во имя Святителя и Чудотворца Николая и придельный — в честь Покрова Пресвятые Богородицы. 

В 1924 году село Томылово в Сызранском уезде Ульяновской губернии. 

С 1928 года в составе в Кузоватовского района Сызранского округа Средне-Волжской области.                                                                                                         

С 1930 года — Средне-Волжского края.

С 1935 года — Куйбышевского края.

С декабря 1936 года — Куйбышевской области.

19 января 1943 года вошло в состав Ульяновской области.

С 2005 года относится к Безводовскому сельскому поселению.

Население

Известные жители 
 Михаил Тимофеевич Тумакшин (1918, Томылово — 1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
Часовня на святом источнике «Томыловский» — часовня находится на юго-восточной окраине села Томылово, рядом с автодорогой Кузоватово-Безводовка-Томылово-Еделево.

Улицы 
ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Камышинская, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Озерная, ул. Подгорная, ул. Полевая, ул. Пришкольная, ул. Северная, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Тополиная, ул. Учительская, ул. Центральная.

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Создание Симбирского наместничества /Канадейский уезд / 1780 г.
 М. И. Репьев «Симбирский край», Париж, 1935 г.
 Т. Г. Масленицкий «Топографическое описание Симбирского наместничества, 1785 г.».

Ссылки 
 Описание Томылово

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района